Laho peut désigner :
 Laho, une commune rurale du Burkina Faso.
 Marc Laho (1965-), est un ténor belge.
 Laho Équipement